Le mot vinaigrette peut avoir plusieurs significations :

 la vinaigrette est une sauce à base d'huile, de vinaigre et parfois de moutarde ;
 la vinaigrette est une chaise, ancienne voiture à deux roues ;
 la vinaigrette est une salade d'origine russe ;
 la , boîte à sels de pâmoison, comportant un petit morceau d’éponge imbibée d’alcool, de vinaigre aromatique ou d’autres substances destinées à réanimer les « élégantes » sujettes aux « vapeurs » notamment en raison du port de corsets trop serrés.

Voir aussi

Articles connexes 
 Vinaigre